Спираль — польский фильм 1978 года
 Спираль — советский фантастический фильм 1990 года
  — японский фильм ужасов 1998 года, продолжение фильма Звонок
  — японский фильм ужасов 2000 года, экранизация одноимённой манги
 Спираль — американский триллер 2007 года.
 Спираль — русский экшн 2014 года.